

Gergo di internet
 LOL (Laughing Out Loud, "ridendo rumorosamente"; oppure Lots Of Laughs, "grosse risate") – slang in uso nelle chat, nei messaggi email, negli sms, nei forum e nei giochi online.

Cinema 
 LOL - Il tempo dell'amore (LOL) – film del 2008 diretto da Lisa Azuelos
 LOL – film del 2006 diretto da Joe Swanberg
 LOL - Pazza del mio migliore amico (LOL) – film del 2012 diretto da Lisa Azuelos

Televisione
 LOL – format di serie TV
 LOL: Last One Laughing – serie TV messicana
 LOL: Last One Laughing – serie TV tedesca
 LOL - Chi ride è fuori – serie TV italiana
 LOL: Australia – serie TV australiana
 LOL :-) – serie TV canadese

Musica 
 L.O.L. (Lack of Love) – album di Ryūichi Sakamoto del 2000, colonna sonora dell'omonimo videogioco
 <LOL> – album delle Blog 27 del 2005
 LOL <(^^,)> – album di Basshunter del 2006
 LOL – canzone di Meisa Kuroki del 2009
 LOL Smiley Face – canzone di Trey Songz del 2009
 LOL – album delle GFriend del 2016

Videogiochi 
 LOL – videogioco del 2007 per Nintendo DS
 L.O.L.: Lack of Love – videogioco del 2000 per Sega Dreamcast
 League of Legends – videogioco strategico in tempo reale di tipo MOBA multigiocatore online del 2009

Geografia 

 Lol – fiume del Sudan del Sud
 Lol – Stato del Sudan del Sud esistito dal 2015 al 2020

Altri progetti